

Astronomia
 5071 Schoenmaker – asteroide della fascia principale

Persone
 Celinde Schoenmaker – attrice e soprano olandese
 Lex Schoenmaker – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Tatjana Schoenmaker – nuotatrice sudafricana